Fenwick steht für:

 Kion Group, die in Frankreich unter Fenwick firmiert
Fiktives Herzogtum in den französischen Alpen, aus dem Film Die Maus, die brüllte

Personen:
 Benedict Joseph Fenwick (1782–1846), US-amerikanischer Jesuit und Bischof von Boston
 Charles Ghequiere Fenwick (1880–1973), US-amerikanischer Politologe und Rechtswissenschaftler
 Edward Dominic Fenwick (1768–1832), US-amerikanischer Dominikaner und erster Bischof von Cincinnati
 Ethel Bedford-Fenwick (1857–1947), britische Krankenschwester und Gründerin des ICN
 Jean Fenwick (1907–1998), Schauspielerin
 John Fenwick (um 1645–1697), jakobitischer Verschwörer
 Kate Gillou-Fenwick (1887–1964), französische Tennisspielerin
 Liane Fenwick (* 1971), australische Beachvolleyballspielerin
 Millicent Fenwick (1910–1992), US-amerikanische Politikerin
 Peter Fenwick (* 1935), britischer Neuropsychiater und Neurophysiologe
 Steve Fenwick (* 1951), walisischer Rugby-Union-Spieler
 Terry Fenwick (* 1959), englischer Fußballspieler

Geographie:
 Fenwick (East Ayrshire), Ort in Schottland, Vereinigtes Königreich
 Fenwick (Matfen), ein Civil parish in Matfen, Northumberland, Vereinigtes Königreich
 Fenwick (Northumberland), ein Ortsteil in Kyloe, Northumberland, Vereinigtes Königreich
 Fenwick (South Yorkshire), ein Ort in South Yorkshire, Vereinigtes Königreich
 Fenwick (Connecticut), Ort in Connecticut, Vereinigte Staaten
 Fenwick (Michigan), Ort in Michigan, Vereinigte Staaten
 Fenwick (Missouri), Wüstung in Missouri, Vereinigte Staaten
 Fenwick (West Virginia), Ort in West Virginia, Vereinigte Staaten
 Fenwick Hills, Ortsteil von Johns Island, in South Carolina, Vereinigte Staaten
 Fenwick Island, Ort in Delaware, Vereinigte Staaten
 Fenwick (Nova Scotia), Ort in Nova Scotia, Kanada
 Fenwick (Ontario), Ort in Ontario, Kanada
 Fenwick-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Fenwick-Piedmont-Gletscher, Vorlandgletscher im Viktorialand, Antarktika